Séptimo Ángel puede referirse a:

 Una banda de power metal mexicana, Séptimo Angel (banda).
 Una agrupación de thrash metal mexicano, Séptimo Angel (grupo).